Stanisław Lubieniecki starszy (zm. 1633) – teolog braci polskich, polemista i wierszopis
 Stanisław Lubieniecki (zm. 1666) – archidiakon lwowski, kanonik gnieźnieński i warszawski
 Stanisław Lubieniecki młodszy (1623–1675) – polski astronom, historyk i pisarz braci polskich